Kononenko ist der Familienname folgender Personen:

 Dmytro Kononenko (* 1988), ukrainischer Schachspieler
 Ihor Kononenko (* 1965), ukrainischer Unternehmer und Politiker
 Mussij Kononenko (1864–1922), ukrainischer Dichter, Prosaist, Dramatiker und Aktivist
 Mychajlo Kononenko (* 1987), ukrainischer Radrennfahrer
 Oleg Dmitrijewitsch Kononenko (* 1964), russischer Kosmonaut
 Roman Kononenko (* 1981), ukrainischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Tatiana Kononenko (* 1978), ukrainische Schachspielerin